Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, bestuurlijk orgaan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
VMS (besturingssysteem), besturingssysteem van de firma Digital Equipment Corporation
Variable-message sign, een soort verkeersbord dat de weggebruiker informatie verschaft
Vrije Middelbare School Roeselare, een school in Roeselare
 Van Marle Scholengemeenschap, een voormalige scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs in Deventer
Veiligheidsmanagementsysteem
Vereniging van Medici in Suriname, een Surinaamse vereniging van medisch specialisten
Vessel Monitoring System, scheepvaartvolgsysteem voor de kust van Suriname